Sarnoguado (Sarn Ford nell'originale inglese e Guado Sarn nella nuova traduzione italiana) è un guado di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien, situato nella regione dell'Eriador. Il suo nome deriva dal sindarin sarn athrad, "guado di pietre".

Era il più meridionale dei tre punti in cui era possibile attraversare il Brandivino (gli altri erano il traghetto di Buckburgo e il ponte sul Brandivino), ed era situato lungo un'antica strada che portava dalla Contea verso il Verdecammino. Durante la Guerra dell'Anello Sarnoguado era presidiato dai raminghi, non però in numero sufficiente a fermare i Nazgûl mandati all'inseguimento dell'Unico Anello, all'inizio della vicenda raccontata dal Signore degli Anelli.

Note

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani, 2003. ISBN 88-452-9261-4

Luoghi della Terra di Mezzo